Подиум:
 По́диум () — возвышение для вручения наград, а также место для выступления ораторов и артистов перед массовой аудиторией. В русском языке в этом значении обычно используются слова «пьедестал» и «трибуна» соответственно.
 Подиум () — возвышение в виде дорожки от 50 до 100 метров длиной для показа моды.
 Подиум — прямоугольная возвышенная платформа с лестницей с одной стороны и отвесными остальными сторонами. В интерьере — приподнятый участок пола.
 «Подиум» () — художественный фильм США о моде, вышедший в 1996 году.
 По́диум — высокая тумба для публичной демонстрации всевозможных выставочных изделий, исторических ценностей, драгоценностей (как правило, под колпаком и небьющегося стекла) или дорогостоящего товара в магазинах (включая зону витрин).
 Подиум — в автоспорте площадка, на которой производится чествование победителя, а также двух других гонщиков, пришедших вслед за ним — на «подиумных позициях» (или проще — «подиум»). В русском языке обычно в этом значении используется слово «пьедестал».